Als Topix wird bezeichnet:

 Themen, im scherzhaften Sinn, von : Gesprächsthema. Der englische Plural lautet korrekt topics, was zu topix verballhornt wird.
 TOPIX, einen – neben Nikkei 225 – wichtigen Aktienindex an der Tokioter Börse
 Topix (Comic), eine Comicreihe, erschienen im Bastei-Verlag

Siehe auch:
 Topic

Abkürzung